Epichnopterix — род чешуекрылых насекомых из семейства мешочниц.

Описание 
Глазков нет.  Усики простые, длиннее половины передних крыльев. Имеются губные щупики. Крылья покрыты узкими ланцетовидными, игловидными и волосовидными чешуйками, полупрозрачные. Некоторые светлоокрашенные виды с рисунком из тёмных поперечных пятен и перевязей. У некоторых видов M ячейка передних крыльев отсутствует. Грудь и брюшко узкие. Голени передних ног без эпифаза, средние с обним эпифазом и задние с двумя. Самки бескрылые, без усиков, с рудиментами ног в виде маленьких бугорков.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Мешочницы
Роды чешуекрылых